A Repsol Honda a Repsol YPF és a Honda Racing Corporation hivatalos gyári csapata, a MotoGP-világbajnokságban.

Történet

A Mick Doohan korszak (1995-1999) 

1995-ben indult a csapat karrierje  egy 3 pilótás felállásban: Mick Doohan, Àlex Crivillé és Itó Sinicsi nyergelte meg a Honda NSR500-at, mellyel Mick Doohan második alkalommal nyerte el a világbajnokságot Argentínában egy versennyel a vége előtt, hét futamgyőzelemmel, Àlex Crivillé az évet  1 győzelemmel fejezte be a negyedik helyen, amíg Itó Sinicsi  mindenhol ötödikként végzett.

1996-ban a csapatban Mick Doohan, Àlex Crivillé a Honda NSR500-zal, Okada Tadajuki és Itó Sinicsi  kpedig a Honda NSR500V-vel harcolt a pontokért. Mick Doohan elnyerte a harmadik vb címét, 8 győzelmet aratva, Àlex Crivillé  második helyezettként végzett két győzelemmel. Okada Tadajuki végzett a bajnokság hetedik helyén és Itó Sinicsi tizenkettedikként.

1997-ben Mick Doohan, Alex Crivillé és Tadayuki Okada a Honda NSR500-zal, míg Takuma Aoki a Honda NSR500V-vel állt rajthoz a futamokon. A csapat 15 győzelmet aratott az idényben, ebből a címvédő pilóta 12 sikerrel zárta az idényt, ezzel megtörve Giacomo Agostini egy szezonban elért győzelmeinek rekordját. Tadayuki Okada végzett második helyezettként egy győzelemmel. Àlex Crivillé végzett 2 győzelemmel negyedik lett. A Repsol Honda pilóták négy futamon, Japánban, Spanyolországban, Németországban és Indonéziában a dobogós helyek közül mindegyiket.

1998-ban Michael Doohan, Àlex Crivillé és Tadayuki Okada maradtak a csapatnál, akik Honda NSR500  mentek és Sete Gibernau csatlakozott hozzájuk, miközben ment a Honda NSR500V-vel. Michael Doohan tovább uralta a bajnokságot 8 győzelemmel és ötödik alkalommal koronázták meg, a motorosok világbajnokává, Ausztráliában, a hazai szurkolói előtt, egy versennyel az év vége előtt. Àlex Crivillé végzett harmadikként 2 győzelemmel. Tadayuki Okadának el kellett szalasztania három versenyt miután az olasz futám edzése alatt eltörte a csuklóját, és nyolcadikkén végzett. Sete Gibernau  tizenegyedikként befejezete az évet.

A csapatfelállás 1999-ben ugyanaz maradt, Michael Doohan, Àlex Crivillé és Tadayuki Okada folytatták a munkát a csapattal miközben mentek a Honda NSR500-zal és Sete Gibernauval miközben ment a Honda NSR500V-vel. A spanyol futam edzésén Michael Doohannek volt egy komoly balesete és ez arra kényszerítette, hogy elszalassza az év többi részét és végül bejelentse a visszavonulását. Àlex Crivillé hat versenyt nyert és megszerezte a világbajnoki címet Brazíliában egy versennyel az év vége előtt. Tadayuki Okada végzett a harmadik helyen, három győzelemmel. Sete Gibernau, akinek Doohan sérülése után adták a Honda NSR500-at, végzett ötödikként. A Repsol Honda pilótái Barcelonában Crivillé-jel az első, Okadával a második, és Sete Gibernauval harmadik helyen végzett.

Átmenet (2000-2001) 
Àlex Criville, Tadayuki Okada és Sete Gibernau 2000-ben is maradtak az istállónál, és mindannyian a Honda NSR500 nyergében motoroztak. 2000 egy nehéz év a Repsol Honda Teamnek volt. Àlex Crivillé csak egy győzelmet aratott és kilencedik helyen fejezte be az évet. Tadayuki Okada tizenegyedikként, Sete Gibernau tizenötödik helyen végzett.

2001-ben Àlex Crivillé-hez csatlakozott Tohru Ukawa. Az év nem volt sokkal jobb, mint 2000: Àlex Crivillé csak kétszer állhatott a dobogóra és befejezte az évet nyolcadikként. Tohru Ukawa  egy egyetlen dobogóval tizedik lett.

A Rossi-éra (2002-2003) 

2002-ben, az új MotoGP osztály bemutatkozó évében Valentino Rossi csatlakozott a csapathoz. Tohru Ukawa-val együtt az új Honda RC211V-vel versenyzett, amit csak másik két pilóta használt a szezonban, Alex Barros és Daijiro Kato. Rossi uralta az évet és tizenegy győzelemmel lett világbajnok négy versennyel az év vége előtt. Tohru Ukawa egy győzelemmel és nyolc dobogós hellyel, harmadik lett.

2003-ban az egy évvel korábbi AMA Superbike bajnok Nicky Hayden kilenc győzelemmel csatlakozott Valentino Rossihoz. Valentino Rossi minden futam után a dobogón állhatott, harmadik alkalommal lett világbajnok kettő versennyel az év vége előtt. Nicky Hayden két dobogós helyet szerzett, és ötödikként végzett.

Második átmenet (2004-2005) 
A következő évben Valentino Rossi eligazolt a csapattól, így a brazil veterán Alex Barros csatlakozott Nicky Haydenhez. 2004-ben Alex Barros az évet negyedik, Nicky Hayden ötödik pozícióban zárta. Mindkét pilóta dobogótkat szerzett, de versenygyőzelmeknek híján maradt a csapat.

2005-ben Max Biaggi a Honda átcsoportosításaként csatlakozott Nicky Haydenhez. Nicky Hayden megszerezte az első MotoGP győzelmét a hazai versenyén, Laguna Secában, az év végén harmadik lett. Max Biaggi négy dobogóval ötödik lett.

Az utolsó egyéni vb cím és a Pedrosa-éra 
2006-ban Nicky Haydenhez a 250cm3-esek között kétszeres világbajnok spanyol Dani Pedrosa csatlakozott. Hayden vezette a bajnokságot az év legnagyobb részében, de a portugál futamon, Dani Pedrosa vakmerően belerohant. Mindkét pilóta kiesett a versenyből és Valentino Rossi átvette a bajnoki előnyt egy versennyel a vége előtt. A szezon utolsó versenyében Rossi elesett. Folytatni tudta, de így is elbukta a vb-t, mert Hayden biztonságosan behozta a motrot a harmadik helyen, így világbajnok lett. 2 győzelmet szerzett (Laguna Seca és Assen) és hat másik dobogós helyet. Dani Pedrosa szintén két sikert aratott és 5 másik dobogót szerezve első szezonját az ötödik helyen fejezte be.

Ugyanaz a felállás maradt 2007-ben is. A csapat használta az új 800 cm3-es Honda RC212V-t. Az új motorkerékpárnál nem jöttek a várt sikerek rögtön de később az évszakban a versenygépet tovább javították. Dani Pedrosaszerzett 2 győzelmet és befejezte az idényt a mezőny első felében. Nicky Hayden csak dobogókat ért el és az évet nyolcadikként fejezte be.

Dani Pedrosa és Nicky Hayden maradt a csapatnál, Mike Leitner és Pete Benson Pedrosa és Hayden  fő mechanika szakemberei lettek, és csapatmenedzserként Kazuhiko Yamano kapott szerepet a csapatnál. Ebben az évben Pedrosa a Bridgestonehoz pártolt, és így Pedrosa és Hayden garázsai közé falat kellett tenni, hogy a megfigyelést megakadályozza, feszültséget teremtett. Egy falat ugyanannak a csapatnak a garázsai között először az év kezdetén vezette be a Yamaha Rossi, és Jorge Lorenzo között. 2009-től a Ducatihoz igazoló Hayden helyét az olasz Andrea Dovizioso vette át. 2010-ben a HRC csapatigazgatója Jamano Kazuhiko volt, aki minden műveletet felügyelt, beleértve a gyári csapatokat és a szatelit csapatokat is. Jamadzsi Toshiyuki váltotta Jamanót csapatmenedzserként, és irányította az egész Repsol Honda csapatot. Alberto Puig volt a Pedrosa csapatmenedzsere, Gianni Berti pedig a Dovizioso-é. Kokubu Sinicsi műszaki igazgatóként felügyelte a MotoGP hat RC212V gépét. 2011-ben Nakamoto Suhei volt a HRC alelnöke, és az összes Honda MotoGP csapatot irányította. Sinicsi a műszaki igazgató, Livio Suppo pedig a HRC kommunikációs és marketing igazgatója volt. Pedrosa, Dovizioso és Casey Stoner voltak a csapat versenyzői. 2012-ben Pedrosa és Stoner voltak a csapat versenyzői.

A Márquez-éra 
2013-ban Pedrosa továbbra is a csapat tagja volt, csapattársa az újonc Marc Márquez volt, akinek Suppo lett a csapatfőnöke. 2014-ben Márquez lett a legfiatalabb versenyző, aki tíz egymást követő futamot nyert a MotoGP-ben. 2015-ben Pedrosa és Márquez maradt a csapatnál. A Red Bull hosszútávú szerződést kötött a csapattal, mint a sisak szponzoruk. 2019-ben Jorge Lorenzo kétéves szerződést kötött a csapattal a visszavonuló Pedrosa helyén. A következő évben Lorenzo távozott és érkezett Marc testvére Álex Márquez. 2020-ban Marcot többször is műteni kellett és helyettesének a csapat tesztpilótáját Stefan Bradlt nevezték ki. 2021-ben Álexet Pol Espargaró váltotta. 2023-ban Marc Márquez csapattársa a kétszeres Joan Mir lett.

Eredmények

500 cm³

MotoGP

Megjegyzések

Külső hivatkozások

Fordítás 
 

MotoGP-csapatok